Kateřina Vaňková (ur. 30 grudnia 1989 w Pradze) – czeska tenisistka.

Zdobyła brązowy medal podczas Uniwersjady 2013 w grze pojedynczej. W przeciągu swojej kariery wygrała piętnaście singlowych i czternaście deblowych turniejów rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 218. miejscu w singlu (20 kwietnia 2015) oraz na 192. miejscu w deblu (18 kwietnia 2016).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Czeskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Pradze
Urodzeni w 1989